2 miejscowości w Polsce:
 Lusowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Tarnowo Podgórne
 Lusowo – przysiółek wsi Pniewo w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty